

Palmarès

Voci correlate
 Olga Korbut
 Ljudmila Turiščeva
 Giochi della XX Olimpiade

Collegamenti esterni 
 

Vincitori di medaglia d'oro olimpica per l'Unione Sovietica